Atsuyoshi Furuta – ex calciatore giapponese
 Furuta Oribe – daimyō e maestro del tè giapponese
 Satoru Furuta – ex cestista e allenatore di pallacanestro giapponese
 Furuta Shigekatsu – samurai e daimyō giapponese
 Toshimasa Furuta – astronomo giapponese